Кристаллогидра́ты — кристаллы, содержащие молекулы воды и образующиеся, если в кристаллической решётке катионы образуют более прочную связь с молекулами воды, чем связь между катионами и анионами в кристалле безводного вещества. При низких температурах вода в кристаллогидратах может быть связана как с катионами, так и с анионами солей. Многие соли, а также кислоты и основания выпадают из водных растворов в виде кристаллогидратов.

Примеры 
Типичными кристаллогидратами являются многие природные минералы, например гипс CaSO4.2H2O, карналлит MgCl2.KCl.6H2O. Кристаллизационная вода обычно может быть удалена нагреванием, при этом разложение кристаллогидрата часто идёт ступенчато. Так, медный купорос CuSO4.5H2O (синий) выше 105 °C переходит в тригидрат CuSO4.3H2O (голубой), при 150 °C — в моногидрат CuSO4.H2O (белый); полное обезвоживание происходит выше 250 °C.

Однако некоторые соединения (например, оксалат бериллия BeC2O4.H2O) устойчивы только в форме кристаллогидрата и не могут быть обезвожены без разложения.

Другие примеры: железный купорос FeSO4.7H2O, кристаллическая сода Na2CO3.10H2O.

См. также 
 Гидраты
 Гидратация
 Минерал

Примечания 

Общая химия
Химия воды
Соли